Сульфид иридия(II) — неорганическое соединение, 
соль металла иридия и сероводородной кислоты с формулой IrS, тёмно-синие кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Действие паров серы на нагретый иридий:

Физические свойства 
Сульфид иридия(II) образует тёмно-синие кристаллы,
не растворяется в воде и кислотах, растворяется в сульфиде калия.

Литература 
 
 
 

иридия
Сульфиды иридия